Уимблдонский турнир 2004 в женском одиночном разряде проводился в 111-й раз. В основной сетке было 128 участниц, 9 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 12 прошли через квалификацию.

17-летняя Мария Шарапова — победительница турнира; в финале россиянка переиграла чемпионку двух предыдущих розыгрышей: американку Серену Уильямс. Шарапова стала первой российской и советской теннисисткой, победившей на Уимблдонском турнире в одиночном разряде (как среди женщин, так и мужчин). Ранее единственной россиянкой, побеждавшей на турнире Большого шлема в одиночном разряде, была Анастасия Мыскина, которая выиграла Открытый чемпионат Франции ранее в том же сезоне.

Винус Уильямс, которая играла в четырёх предыдущих финалах Уимблдона и побеждала в 2000 и 2001 годах, на этот раз сенсационно проиграла уже во втором круге Каролине Шпрем.

Бывшая первая ракетка мира 47-летняя Мартина Навратилова, которая дебютировало на Уимблдоне в 1973 году, получила wildcard и последний раз в карьере играла в одиночном разряде на турнире Большого шлема. Навратилова выиграла матч первого круга и стала самой возрастной теннисисткой в Открытую эру, выигравшей матч в основной сетке Уимблдонского турнира. Эта победа стала для Мартины 120-й на Уимблдонском турнире.

Из первых 10 сеянных четверо представляли США и ещё четверо — Россию.

Посев 

  Серена Уильямс (финал)
  Анастасия Мыскина (третий раунд)
  Винус Уильямс (второй раунд)
  Амели Моресмо (полуфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (полуфинал)
  Елена Дементьева (первый раунд)
  Дженнифер Каприати (четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (первый раунд)
  Паола Суарес (четвертьфинал)
  Надежда Петрова (четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (четвёртый раунд)
  Мария Шарапова (титул)
  Сильвия Фарина-Элия (четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (второй раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (первый раунд)

<ol start="17">
 Чанда Рубин (первый раунд)
 Франческа Скьявоне (второй раунд)
 Фабиола Сулуага (Первый раунд)
 Елена Бовина (Второй раунд)
 Магдалена Малеева (Четвёртый раунд)
 Кончита Мартинес (Первый раунд)
 Елена Докич (Первый раунд)
 Мари Пьерс (Первый раунд)
 Натали Деши (Третий раунд)
 Лиза Реймонд (Второй раунд)
 Алисия Молик (Третий раунд)
 Эмили Луа (Первый раунд)
 Динара Сафина (Первый раунд)
 Элени Данилиду (Первый раунд)
 Эми Фрейзер (Четвёртый раунд)
 Меган Шонесси (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые